Трасса Дижон-Пренуа () — гоночная трасса, расположенная в Пренуа (в 15 км северо-западнее Дижона, Франция). Открыта в 1972 году. На этой трассе прошли пять Гран-при Франции (в период с  по  год) и один Гран-при Швейцарии в  году.

Также на трассе проводится этапы Бельгийской серии кузовных автомобилей (BTCS), а в 2009 г. этап ДТМ (вместо трассы в Ле-Мане).

Конфигурация 

Трасса Дижон в первом варианте конфигурации напоминала овал — к длинной прямой старт/финиш Ligne Droite de la Fouine с двух сторон примыкали скоростные повороты с большим радиусом Double-Droite de Villeroy и Courbe de Pounas, соединённые между собой также скоростными поворотами. Длина трассы в этом варианте была всего 3289 м, а пилоты проходили её примерно за минуту со средней скоростью около 200 км/ч.

Уже к следующему Гран-при была достроена петля Parabolique, благодаря которой круг стал длиннее на полкилометра. Трасса стала ещё более скоростной, в 1982 году Ален Прост прошёл квалификационный круг со средней скоростью 222,874 км/ч.

Победители Гран-при Франции на трассе Дижон-Пренуа

Победители Гран-при Швейцарии на трассе Дижон-Пренуа 

На этой трассе в 1983-м должен был второй год подряд пройти Гран-при Швейцарии, в качестве девятого этапа чемпионата мира Формулы-1, но французское телевидение отказалось проводить прямой репортаж с гонки, в связи с тем, что спонсоры этапа не смогли найти деньги на оплату трансляции, и запланированное соревнование было отменено.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Google Maps

Дижон
Дижон
Трассы DTM
Дижон
Дижон
Гран-при Швейцарии